Крушники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Крушники — деревня в Мозырском районе Гомельской области.
 Крушники — деревня в Солигорском районе Минской области.

Украина 
 Крушники — село в Малинском районе Житомирской области.